William, Bill ou Will Hays peut faire référence à :

William Hays (1819–1875), général de l'Union de la guerre civile américaine
  (1872-1934), peintre américain
  (1844–1912), maire de Pittsburgh, Pennsylvanie
 William Harrison Hays (1879–1954), censeur de cinéma américain
  (1820–1880), juge fédéral américain
  (1837–1907), poète et parolier américain
  (1837–1875), personnalité politique ontarienne
  (1938–2006), réalisateur britannique de théâtre et de télévision

Voir aussi
William Hayes
William Hay